Erwin Kremers (né en 1949), footballeur allemand ;
 Helmut Kremers (né en 1949), footballeur allemand ;
 Kris Kremers, une étudiante néerlandaise disparue le 1er avril 2014 au cours d'une randonnée en montagne, au Panama.

Patronyme germanique